Богда́нов (), Богда́нова () — прізвище російського походження. Відомі носії:

Богданов 
 Богданов Андрій Євгенович (нар. 1990) — український футболіст.
 Богданов Андрій Іванович (1692—1766) — російський книгознавець.
 Богданов Анатолій Васильович (нар. 1947) — радянський/український тренер, Заслужений тренер СРСР.
 Богданов Анатолій Петрович (1834—1896) — російський антрополог і зоолог.
 Богданов Антон Андрійович (1984) — російський актор театру, кіно та телебачення.
 Богданов Аркадій Пилипович (1906—1965) — удмуртський державний діяч.
 Богданов Віктор Костянтинович (нар. 1981) — російський маг, астролог, провидець.
 Богданов Віталій Геннадійович (нар. 1990) — український футболіст, нападник ФК «Тернопіль».
 Богданов Володимир Леонідович (нар. 1951) — радянський і російських інженер, співвласник ВАТ «Сургутнафтогаз», Герой Праці Російської Федерації.
 Богданов Григорій Богданович (1910—1943) — командир 2-го стрілецького батальйону 385-го стрілецького полку 112-ї Рильської стрілецької дивізії 60-ї армії Центрального фронту, старший лейтенант. Герой Радянського Союзу (17.10.1943 посмертно).
 Богданов Денис Матвійович (1983—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богданов Дмитро Степанович (1941—2005) — український освітянин.
 Богданов Єлій Анатолійович (1872—1931) — російський радянський учений, один з основоположників наукової зоотехнії в СРСР.
 Богданов Іван Лукіянович (1903—1987) — російський радянський інфекціоніст, член-кореспондент АМН СРСР.
 Богданов Іван Олександрович (1897—1942)  — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Богданов Ігор Тимофійович (нар. 1967) — український науковець і педагог, ректор Бердянського державного педагогічного університету.
 Богданов Ілля Олександрович (нар. ?) — колишній офіцер ФСБ, який перейшов на сторону України і брав участь у боях за Донецький аеропорт.
 Богданов Костянтин Анатолійович (нар. 1963) — російський філолог, фольклорист, семіотик, історик культури.
  (1905—1958) — радянський конструктор озброєнь.
 Богданов Костянтин Федорович (1809—1877) — російський артист балету.
 Богданов Максим Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Богданов Микола Андрійович (1944) — футболіст українських клубів «Динамо» і «Дніпро».
 Богданов Микола Васильович (1903—1943) — військовий діяч, Герой Радянського Союзу.
 Богданов Микола Олексійович (1838 — близько 1920) — український співак.
 Богданов Михайло Васильович (1897—1950) — радянський воєначальник, комбриг РСЧА, генерал-майор РОА,
 Богданов Модест Миколайович (1841—1888) — російський зоолог і мандрівник.
 Богданов Олег Миколайович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богданов Олександр Миколайович (нар. 1956) — генеральний директор товариства «ДТЕК Ровенькиантрацит» (Луганська область), Герой України.
 Богданов Олександр Олександрович (1873—1928) — російський соціал-демократ, філософ, теоретик марксизму, фізіолог-дослідник.
 Богданов Олександр Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богданов Семен Ілліч (1894—1960) — радянський військовий діяч, маршал бронетанкових військ, двічі Герой Радянського Союзу.
 Богданов Сергій Вікторович (1857—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богданов Сергій Михайлович (1859—1920) — український вчений в галузі сільськогосподарської науки.
 Богданов Федір Родіонович (1900—1973) — український радянський ортопед-травматолог.
 Богданов Федір Федорович (1904—1981) — український радянський композитор і диригент.
 Богданов Юхим Олександрович (близько 1860 — після 1911) — український хормейстер, педагог.

Богданова 
 Богданова Антоніна Павлівна (1904—1983) — радянська актриса театру і кіно («Незакінчена повість», «Летять журавлі», «Друга спроба Віктора Крохіна» тощо). Народна артистка РРФСР (1962)
 Богданова Тетяна Іванівна (* 1948) — українська біолог-цитолог, гістолог, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
 Богданова Юлія Олегівна (1979) — українська поетеса.
 Богданова Юлія Олексіївна (1964) — радянська плавчиня, олімпійська медалістка.
 Богданова-Чеснокова Гликерія Василівна (1904—1983) — радянська актриса театру і кіно («Приборкувачка тигрів», «Містер Ікс», «Шинель», «Соловей» тощо), зірка оперети. Народна артистка РРФСР (1970).

Див. також 
 Брати Богданови
 Богданова гора
 Богданове
 Богданово

Примітки 

Російські прізвища